

Населені пункти та їхні частини
 Сікори — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сікори — село в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Сікори — село в гміні Беляни Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Сікори — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Сікори — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Сікори — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Сікори — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Сікори — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Сікори — частина села Охотниця-Ґурна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Сікори — частина села Войкув у гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки